Steinitzova věta o výměně je důležité tvrzení z oblasti lineární algebry pojmenované po německém matematikovi Ernstu Steinitzovi. Hraje významnou roli v důkazech mnoha dalších tvrzení, například, že všechny báze vektorového prostoru mají stejnou mohutnost, a prostor má tedy jednoznačně určenou dimenzi. Dalším příkladem může být důkaz věty, že pokud má prostor konečnou bázi, pak lze libovolnou lineárně nezávislou množinu doplnit na bázi.

Znění věty 
Nechť  a  jsou dvě množiny vektorů z vektorového prostoru . Nechť jsou dále vektory z množiny  lineárně nezávislé a každý z nich lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z množiny . Pak platí, že . Pokud , tak je lineární obal množiny  nutně roven lineárnímu obalu množiny . Neboli . (Výraz  značí lineární obal množiny  atd.). Dále, pokud platí ostrá nerovnost , tak existují navzájem různé indexy  takové, že

Jinými slovy, mějme množinu  lineárně nezávislých vektorů  a dále množinu  vektorů . Nechť lze navíc libovolný vektor z množiny  vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z množiny . Pak platí, že vektorů v množině  nemůže být víc než vektorů v množině . Pokud jich je stejně, tak se lineární obaly množin  a  rovnají. Pokud je vektorů v množině  více než vektorů v , tak lze ke generátorům lineárního obalu množiny  přidat vhodných  dodatečných vektorů z množiny  tak, že tyto vektory dohromady generují lineární obal množiny .

Protože se v daném vektorovém prostoru  můžeme omezit na jeho podprostor , který je současně vektorový prostor, lze Steinitzovu větu vyjádřit v kratší podobě. Vezměme rovnou . Pak:

Nechť  je konečněrozměrný vektorový prostor dimenze  a  jeho podmnožina tvořená  lineárně nezávislými vektory. Pak  a prostor  je generován vektory  pro jisté, navzájem různé, indexy .

Důkaz 
Proveďme důkaz neúplnou matematickou indukcí. Předpokládejme nejprve , poté ukážeme, že předpoklad  vede ke sporu. Pro počáteční krok matematické indukce uvažujme množinu  vzniklou tak, že k vektorům z množiny  přidáme jeden ("první") vektor z množiny . O vektorech z množiny  ovšem víme, že je lze vyjádřit pomocí vektorů z  a námi sestrojená množina je tak lineárně závislá. Existuje v ní tedy vektor  pro jistý index , který lze nakombinovat ze zbylých vektorů této množiny. Neboli

kde symbol  značí lineární obal. Ačkoliv nám lineární závislost množiny vektorů zajišťuje, že v ní existuje vektor, který lze nakombinovat pomocí ostatních, mohli jsme s klidem vzít za tento vektor jeden z vektorů množiny  a ne opět vektor . To, že je množina  lineárně závislá totiž znamená, že existuje netriviální lineární kombinace  rovná nulovému vektoru. Kdyby  a všechny ostatní koeficienty byly nulové, byl by to spor s lineární nezávislostí množiny  Existuje tedy nenulový koeficient , kde  je jistý index vektoru z . Tímto koeficientem můžeme dělit a vyjádřit dané  pomocí zbylých vektorů způsobem

Protože vektor  lze nakombinovat z vektorů z , je . Obdobně pro  a máme tedy

viz (druhé) tvrzení v oddíle Ostatní v článku Lineární obal. Přikročme nyní k důkazu indukčního kroku. Předpokládejme, že pro všechna přirozená , kde , existují navzájem různé indexy  tak, že

Neboť z předpokladů věty platí, že , je množina  lineárně závislá, přičemž množina  je lineárně nezávislá. V první jmenované množině tedy existuje vektor  pro jisté  (kde ), který lze vyjádřit pomocí zbylých vektorů. Postupem obdobným tomu pro  dospíváme k rovnosti

Přeznačíme-li indexy u vektorů v předchozím vzorci, dostáváme vztah

který dokončuje indukční krok. Pro případ  máme tedy větu dokázánu. Předpokládejme nyní, že . Kdybychom postupovali postupem stejným jako výše, tak bychom se dostali postupným přidáváním vektorů k původnímu lineárnímu obalu do stavu, kdy chceme přidat vektor , nemáme už ale žádný zbylý vektor z , za který bychom ho mohli vyměnit. Neboli bychom měli

Z předpokladů věty ale  a podle rovnosti výše můžeme tento vektor vyjádřit pomocí zbylých vektorů z množiny . To je ale spor s lineární nezávislostí množiny , což dokončuje důkaz věty.

Aplikace věty 
Jako příklad užití Steinitzovy věty si dokažme následující tvrzení:
 Každou lineárně nezávislou podmnožinu konečně rozměrného vektorového prostoru lze doplnit na bázi tohoto prostoru.
Mějme tedy vektorový prostor  konečné (nenulové) dimenze . Existuje v něm tedy -členná báze, označme si ji . Dále mějme podmnožinu prostoru , kterou si označíme , tvořenou  lineárně nezávislými vektory. Steinitzova věta nám říká, že , a navíc, že existují navzájem různé indexy  tak, že

Abychom dokončili důkaz, musíme ještě ukázat, že soubor vektorů  je lineárně nezávislý. Kdyby ale byl lineárně závislý, tak z něj můžeme vybrat lineárně nezávislou podmnožinu generující prostor . Tato množina by měla nejvýše  prvků, což je ve sporu s tím, že dimenze prostoru  je .

Literatura 
  – skripta FJFI ČVUT

Související články 
 Vektorový prostor
 Báze (algebra)
 Lineární algebra

Matematické věty a důkazy
Lineární algebra